L'expression anglaise  (littéralement « ne me marche pas dessus ») peut faire référence à :
 la devise figurant sur le Gadsden flag
 Don't Tread on Me, chanson du groupe Metallica
 "Don't Tread on Me", chanson du groupe Damn Yankees de l'album